Айбар Болатулы Жаксылыков (; 24 июля 1997, Балпык-Би, Алматинская область, Казахстан) — казахстанский футболист, нападающий казахстанского клуба «Ордабасы» и сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
Футбольную карьеру начал в 2014 году в составе дублёров клуба «Жетысу». C 2019 года привлекался в основной состав клуба «Жетысу». 9 марта 2019 года в дебютном матче Премьер-лиги забил свой первый гол на 87 минуте команде «Окжетпес».

В сборной 
11 октября 2020 года дебютировал за национальную сборную Казахстана в матче Лиги наций против сборной Албании.

Достижения 
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Жетысу-М»
Игроки ФК «Жетысу Б»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Тобол» Костанай